JDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di John Day (Stati Uniti)